Sherriff est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Adam Sherriff Scott (1887-1980), peintre et portraitiste canadien
Gail Sherriff (né en 1945), joueuse franco-australienne de tennis
Paula Sherriff (née en 1975), femme politique travailliste britannique 
Robert Cedric Sherriff (1896-1975), écrivain et scénariste anglais
Ryan Sherriff (né en 1990), lanceur de relève américain de baseball

Voir aussi